Osoby
 Carlo Rossi (ok. 1630–1688) – włoski architekt działający na terenie Śląska
 Carlo Rossi (1775–1849) – włoski architekt działający w Rosji
 Carlo Rossi (1839–?) – włoski pianista
 Carlo Rossi (ur. 1955) – włoski kierowca wyścigowy
Inne
 Carlo Rossi – wino